Guarrate kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Guarrate (ort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Guarrate (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar